Spojení písmene A a číslice 1 může mít různé významy:

 A1 Grand Prix – série automobilových závodů
 A1 Telekom Austria Group – telekomunikační operátor
 A1 TV – televize v Makedonii
 Audi A1 – automobil
 Douglas A-1 Skyraider, americký palubní bitevní letoun
 Jaderná elektrárna A1 v Jaslovských Bohunicích
 silnice a dálnice A1 v některých státech
 formát papíru o ploše 0,5 m² (rozměry 594×841 mm) podle DIN 476 a ISO 216
 lehký bombardovací letoun
 A1 (volejbal) – profesionální italská volejbalová liga
 A1 – jabloňová podnož vyšlechtěná ve výzkumné stanici v Alnarpu ve Švédsku
 a1 – jedno z polí šachovnice

Externí odkazy